Bildt kan avse följande:

 Bildt (adelsätter)
 Regeringen Gillis Bildt
 Regeringen Carl Bildt

Alfabetisk namnlista
 Anna Maria Corazza Bildt (född 1963), svensk europaparlamentariker
 Axel Bildt (1869–1944), svensk affärsman och godsägare
 Carl Bildt (1850–1931), svensk diplomat, ledamot av Svenska akademien
 Carl Bildt (född 1949), svensk statsminister, utrikesminister, diplomat
 Carl Wilhelm Bildt (1854–1906), svensk ingenjör
 Daniel Bildt (1671–1723), svensk överste
 Daniel Bildt (1920–2010), svensk major, byrådirektör och generalsekreterare
 Daniel Knudsen Bildt (1602–1651), dansk-norsk officer
 Didrik Bildt (1756–1848) (1756–1848), svensk militär, kallades "den stränge översten"
 Didrik Bildt (1879–1933) (1879–1933), svensk löjtnant, konstsamlare och mecenat
 Gillis Bildt (1820–1894), svensk statsminister, friherre, militär
 Harald Bildt (1876–1947), svensk friherre och diplomat
 Henric Bildt (1929–2003), svensk generaldirektör, gift med Elsa Prawitz (1931–2001), skådespelerska
 Knut Gillis Bildt (1854–1927), svensk riksdagsman, militär, generalstabschef
 Nils Bildt (1889–1969), svensk friherre, överste och regementschef
 Olof Bildt (1881-1943), svensk industriman
 Paul Bildt (1855–1927), tysk skådespelare och regissör